VHF steht als Abkürzung für:
 Verband Hallen- und Freibäder, Schweizer Arbeitgeber-/Branchenverband 

 Verband Hessischer Fischer, ein Verband von Angel- und Berufsfischern in Hessen

 Very high frequency, Ultrakurzwelle
 Virales hämorrhagisches Fieber, infektiöse Erkrankung
 Vorgehängte hinterlüftete Fassade, mehrschichtige geschlossene Außenwandkonstruktion
 Vorhofflimmern, eine Herzrhythmusstörung
 Verein des höheren vermessungstechnischen Dienstes der Flurneuordnungs- und Vermessungsverwaltung in Baden-Württemberg e.V.
 

VHF